Girardville, une municipalité du Québec au Canada.
 Girardville, un borough du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie, aux États-Unis.